Ваал може да се отнася за:

 Ваал – древно западносемитско божество
 Ваал – река в Северозападна Европа
 Ваал - река в Африка. Приток на Оранжева река.

Вижте също 
 Ваал (демон)